

USA-310 (auch NROL-101 oder NRO-L 101) ist die Bezeichnung einer militärischen Satellitenmission der Vereinigten Staaten, welche vom National Reconnaissance Office betrieben wird. Die genaue Aufgabe des Satelliten ist unbekannt.

Missionsverlauf 
USA-310 wurde am 13. November 2020 auf einer Atlas-V-Trägerrakete von der Cape Canaveral Air Force Station gestartet. Nach dem Start wurde der Satellit in einem mittelhohen Erdorbit gesichtet. Mehr Details über die Mission, welche auch NRO Launch 101 genannt wird, sind nicht verfügbar.

Siehe auch 
 Liste der NRO-Satellitenstarts

Weblinks 
 NROL-101 auf der Homepage des NRO (englisch)

Einzelnachweise 

Raumfahrtmission 2020
Militärische Raumfahrt der Vereinigten Staaten
Militärischer Satellit